Die Drachenjäger steht für:

 Dragon Hunters – Die Drachenjäger, französische Zeichentrickserie (2004–2007)
 Die Drachenjäger – Der Film, 3D-Computeranimationsfilm von Guillaume Ivernel und Arthur Qwak (2008)